Заливино — название населённых пунктов в России:
 Заливино — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Заливино — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Заливино — село в Тарском районе Омской области.